Torpa sogn kan henvise til flere sogner:
Torpa sogn, Halland – en sogn i Halland, Sverige
Torpa sogn, Småland – en sogn i Småland, Sverige
Torpa sogn, Södermanland – en sogn i Södermanland, Sverige
Torpa sogn, Västergötland – en sogn i Västergötland, Sverige
Torpa sogn, Östergötland – en sogn i Östergötland, Sverige